Почётный солдат (также почётный лётчик, почётный матрос, почётный курсант (слушатель), почётный красноармеец, почётный краснофлотец) — почётное воинское звание в Союзе ССР, Российской Федерации, Республике Беларусь и некоторых странах бывшего СССР, которого удостаиваются лица, имеющие особые заслуги перед вооружёнными силами и государством.

В отличие от традиции навечного зачисления в списки личного состава звание почётных солдата, лётчика, матроса, курсант, слушателя, красноармейца и краснофлотца, обычно присваивается при жизни отличившегося.

Порядок чествования 

Для военнослужащих, зачисленных почётными солдатами в списки личного состава, в спальном помещении на видном месте устанавливается кровать, которая постоянно содержится в образцовом состоянии. Над кроватью вывешиваются портрет зачисленного почётным солдатом и описание его подвигов (заслуг).

Фамилии военнослужащих, зачисленных почётными солдатами в списки личного состава, на вечерней поверке называются после произношения фамилий военнослужащих, зачисленных навечно в списки личного состава.
В начале поверки он называет воинские звания, фамилии военнослужащих, зачисленных за совершенные ими подвиги в списки роты навечно или почётными солдатами. При назывании фамилий указанных военнослужащих заместитель командира первого взвода докладывает: «Такой-то (воинское звание и фамилия) пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость Отечества» или «Почётный солдат роты (воинское звание и фамилия) находится в запасе».
В соответствующих разделах исторического формуляра воинской части
делаются соответствующие записи.

Портреты военнослужащих, зачисленных почётными солдатами в списки личного состава, с описанием их подвигов (заслуг), жизни и деятельности размещаются в комнатах информации и досуга, комнатах Боевой славы, музеях воинских частей и в расположениях подразделений.

История 

Традиция появилась в годы Гражданской войны в Красной армии. Почётные солдаты избирались на общих собраниях личного состава отдельных частей, соединений и кораблей. Первым почётным красноармейцем 19 октября 1919 года на общем собрании полка Красных Коммунаров особого назначения Западного фронта был избран В. И. Ленин.

В 1919 году по приказу Реввоенсовета Республики В. И. Ленин был принят в почётные красноармейцы 1-го отделения 1-го взвода 1-й роты 195-го стрелкового Ейского полка.

Также В. И. Ленин, с февраля 1922 года, является почётным курсантом 1-го пехотного батальона, а с 15 сентября 1923 года — почётным командиром школы имени ВЦИК и именно в ней он состоял на партийном учёте.

И. В. Сталин был почётным красноармейцем 1-й Конной армии и почётным курсантом Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища (с 1925 года).

Нормативная база 
 Приказ министра обороны Российской Федерации от 28 февраля 1996 года № 88 «О зачислении военнослужащих в списки воинских частей (кораблей), военно-учебных заведений навечно и почётными солдатами (матросами), курсантами (слушателями)».  
 Постановление МО республики Беларусь от 29.03.2002 «О порядке зачисления военнослужащих навечно, почётными солдатами или почётными лётчиками Вооружённых сил республики Беларусь»

См. также 
 Почётный командир
 Почётный красногвардеец — почётный знак.
 22-я стрелковая дивизия

Примечания

Литература 
 

Знаки отличия
Память о человеке
Почётные звания